Пулидо:

 Пулидо — река на востоке области Атакама в Чили, приток реки Копьяпо.
 Пулидо, Алан — мексиканский футболист.
 Пулидо, Хорхе (род. 1991) — испанский футболист, защитник.